Pujungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pujungan, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Pujungan, distrikt, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar